Il singolare del torneo di tennis Rocky Mount Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Vacek che ha battuto in finale Ramón Delgado 7-60, 7-5.

Teste di serie 

 Hyung-Taik Lee (quarti di finale)
 Ronald Agénor (quarti di finale)
 Yong-Il Yoon (semifinali)
 Petr Kralert (quarti di finale)

 Oliver Gross (semifinali)
 Jan Vacek (Campione)
 Vince Spadea (secondo turno)
 Jeff Salzenstein (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rocky Mount Challenger 2001